Can Simó (Deià), possessió a Mallorca
 Can Simó (Sant Agustí de Lluçanès), casa a Osona
 Can Simó Llauradó, casa a Sitges